Павел Наза́ров:
 Назаров, Павел Николаевич (1908—2000) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск (1955 год).
 Назаров, Павел Степанович (1863—1942) — российский геолог и писатель.